Sweet Springs, une ville du comté de Saline, dans le Missouri.
 , une communauté du comté de Monroe en Virginie-Occidentale.